Heerema steht für:

 Heerema Marine Contractors (HMC), niederländisches Dienstleistungsunternehmen in der Offshore-Öl- und Gas-Industrie
 Jeff Heerema (* 1980), niederländisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Pieter Schelte Heerema (1908–1981), niederländischer Unternehmer